Lino Angiuli – poeta e scrittore italiano
Oscar Angiuli – cantautore, paroliere e compositore italiano
Vito Angiuli – vescovo cattolico italiano